Der Europapokal der Landesmeister für Frauen 1966/67 war die 7. Auflage des Wettbewerbes. Im Finale in Bratislava am 2. April 1967 besiegte das sowjetische Team Žalgiris Kaunas im Finale den DDR-Vertreter und Titelverteidiger SC Leipzig.

 Das Spiel zwischen Bohemians Prag und SV Bayer Leverkusen zum Einzug ins Halbfinale wurde durch Losentscheid entschieden.

Weblinks 
 http://todor66.com/handball/Euro_Cups/Women_CC_1967.html

Quellen 

Handball-Europapokal (Frauen)
Handballsaison 1966/67